IBE est un code qui peut signifier :
  ;
 .

IBE est un sigle qui peut signifier :
 Identity Based Encryption (en français, schéma basé sur l'identité), une primitive cryptographique à clef publique ;
 Institut belge de l'emballage, une entreprise belge.

Ibe est un prénom masculin germanique. 

Code IATA des aéroports